Nagano může být :

 Nagano – japonské město, hlavní město Prefektury Nagano, olympijské město z roku 1998
 Prefektura Nagano – územně správní jednotka v Japonsku
 Nagano (opera) – česká opera od Martina Smolky a Jaroslava Duška
 Hostingové centrum Nagano – serverové hostingové centrum na Žižkově, Praha (ve správě GTS a Telefónica O2 Business Solutions)
 Zimní olympijské hry 1998 – přezdívané Nagano 98
 Lední hokej mužů na Zimních olympijských hrách 1998

Odkazy

Reference

Externí odkazy